Sfântul Iulian se poate referi la:
 Iulian din Antiohia (mort în 305), venerat ca martir creștin al secolului al IV-lea
 Iulian de Norwich (1342-1416), unul dintre cei mai mari mistici englezi
 Iulian de Toledo (642-690), romano-catolic, dar născut din părinți evrei
 Iulian Ospitalierul, legendar sfânt romano-catolic
 Iulian de Le Mans (mort în secolul al III-lea), venerat ca primul episcop de la Le Mans
 Iulian de Cuenca (1127-1208), episcop de Cuenca, Spania
 Iulian de Antinoe, vezi Iulian și Vasilissa
 Iulian, fratele lui Iulius de Novara
 Iulian, tovarăș al lui Lucian de Beauvais
 Quintian, Lucius și Iulian (morți în 430), martiri africani

Se poate referi, de asemenea, la:
 St. Julian's, un oraș din Malta
 St Julians, Newport, o suburbie a orașului Newport, Regatul Unit
 Saint Julian (album), lansat de Julian Cope
 Sankt Julian, un oraș din Renania-Palatinat, Germania

Dezambiguizare
Pagini de dezambiguizare referitoare la persoane